Le marchand de sable est un personnage merveilleux qui endort les enfants (en allemand : Sandmännchen, très petit homme de sable.
E. T. A. Hoffmann : L'Homme au sable, une trad. différente

Cinéma
 Le Marchand de sable, film d'André Hugon sorti en 1932.
 Les Marchands de sable, film de Pierre Salvadori, sorti en 2000. 
 Le Marchand de sable, film d'animation franco-allemand sorti en 2010.
 Le Marchand de sable, film de Steve Achiepo sorti en 2022.

Télévision et radio
 Le Marchand de sable est un personnage d'une émission de télévision allemande créée en 1959 ;
 Le Marchand de sable est une ancienne émission de radio québécoise, diffusée entre 1965 et 1967 ;

Musique
 Le Marchand de sable est un duo de musique électronique parisien ;

 Marchand de sable est un album de musique par Vegedream ;

Autres 
 Dans les sphères politique ou du grand banditisme, un marchand de sable est le terme utilisé pour parler d'un tueur des opérations spéciales ou homme de main rompu aux meurtres.

Articles connexes 
 Le Marchand de sable qui passe ;
  est le nom anglais donné au marchand de sable.